Георгиевский, Василий:
 Георгиевский, Василий Семёнович (в монашестве Евлогий; 1868—1946) — митрополит Евлогий, экзарх Западноевропейского экзархата русских приходов в Западной Европе.
 Георгиевский, Василий Тимофеевич (1861—1923) — русский исследователь древнерусского искусства.